Port-Louis ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gemeinde Port-Louis in der französischen Region Bretagne, siehe Port-Louis (Morbihan)
 Gemeinde Port-Louis im französischen Überseedépartement Guadeloupe, siehe Port-Louis (Guadeloupe)

Siehe auch:
 Bistum Port-Louis
 Port Louis (Begriffsklärung)